Спон
 СПОН — синдром полиорганной недостаточности
 Спон (Spawn) — супергерой мистических комиксов